Slovo fórum je nejednoznačné a může mít následující významy:

 Fórum (antika) – místo v starověkém Římě kde se scházeli lidé a diskutovali
 Internetové fórum – též diskuzní fórum je místo na internetu, kde se scházejí lidé a diskutují spolu
 Občanské fórum – politické hnutí, které vzniklo dva dny po začátku tzv. „sametové revoluce“
 Fórum (Třebíč) – kulturní budova v Třebíči
 Fórum udržitelného rozvoje – pravidelné setkání, které pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Externí odkazy